Op het tennistoernooi van de Paralympische Zomerspelen 2020 speelden de mannen in het enkelspel van 27 augustus tot en met 4 september 2021.

Toernooisamenvatting 
Titelverdediger Gordon Reid uit het Verenigd Koninkrijk, als vijfde geplaatst, moest zich tevreden stellen met de bronzen medaille – in de halve finale werd hij uitgeschakeld door de latere winnaar, maar in de bronzen finale wist hij nog te winnen van zijn landgenoot Alfie Hewett.

De als eerste geplaatste Shingo Kunieda, die voor eigen publiek speelde, ging voor de derde keer (na 2008 en 2012) met de gouden medaille strijken. In de finale versloeg hij de als achtste geplaatste Nederlander Tom Egberink, die daarmee het zilver in de wacht sleepte.

Naast Egberink deden nog drie Nederlanders mee:
 Ruben Spaargaren was het zestiende reekshoofd – hij bereikte de derde ronde.
 Maikel Scheffers, als veertiende geplaatst, kwam niet verder dan de tweede ronde.
 Carlos Anker strandde in de eerste ronde.

Er waren twee Belgische deelnemers:
 Joachim Gérard was het derde reekshoofd – hij bereikte de derde ronde.
 Ook Jef Vandorpe, als vijftiende geplaatst, kwam tot de derde ronde.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Paralympische spelen, klik Wheelchair tennis, dan klik Men's Singles
 Toernooischema ITF

Tennis op de Paralympische Zomerspelen 2020